Valle del Guamuez kan syfta på:

Colombia 

 Valle del Guamuez (kommun), Putumayo, 
 Valle del Guamuez (ort), Putumayo,